Spojení písmen T a C může mít různé významy:

TC 
 TC – kód ISO 3166-2 pro Turks a Caicos
 bývalá SPZ okresu Tachov
 SPZ okresu Trenčín
 Total Commander

Tc 
 technecium (z latinského Technetium) – chemický prvek

.tc 
 .tc – internetová doména nejvyššího řádu pro Turks a Caicos